du Plessis ist der Familienname folgender Personen:

 Andries du Plessis (1910–1979), südafrikanischer Stabhochspringer
 Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu (1766–1822), französisch-russischer Staatsmann
 Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu (1585–1642), französischer Kardinal
 Bismarck du Plessis (* 1984), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Carel du Plessis (* 1960), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Charles du Plessis d’Argentré (1673–1740), französischer Bischof von Tulle
 Charles du Plessis-Liancourt († 1620), französischer Adliger, Gouverneur von Metz und Paris
 Christian du Plessis (* 1944), südafrikanischer Opernsänger (Bariton)
 Corné du Plessis (* 1978), südafrikanischer Sprinter
 David du Plessis (1905–1987), südafrikanischer Pfingstprediger
 Dricus du Plessis (* 1994), südafrikanischer MMA-Kämpfer
 Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d’Aiguillon (1720–1788), französischer General und Minister
 Felix du Plessis (1919–1978), südafrikanischer Rugbyspieler und -trainer
 Friedrich du Plessis (1854–1912), preußischer Generalmajor
 Isaak du Plessis-Gouret (1637–1688), kurbrandenburgischer Obrist, Kommandant von Spandau und später von Magdeburg
 Jan du Plessis (* 1954), britisch-südafrikanischer Manager
 Jannie du Plessis (* 1982), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré (1720–1805), französischer Bischof von Sées
 Johannes Du Plessis (1868–1935), südafrikanischer Theologe und Missionar
 Juanita du Plessis (* 1972), namibische Musikerin und Musikproduzentin
 Julia du Plessis (* 1996), südafrikanische Hochspringerin
 Koos du Plessis (1945–1984), südafrikanischer Singer-Songwriter und Poet
 Louis-Charles du Plessis d’Argentré (1723–1808), französischer Bischof von Limoges
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis (1696–1788), französischer Adliger
 Morné du Plessis (* 1949), südafrikanischer Rugby Union Spieler
 Nicolas Rolland du Plessis (Nicolas Rolland, sieur du Plessis), französischer Rechtsanwalt, Politiker und Publizist
 Philippe du Plessiez (* um 1165; † 1209), ab 1201 der 13. Großmeister des Templerordens
 Roger du Plessis, duc de Liancourt (1598–1674), französischer Adliger
 Stephanus du Plessis (1930–2001), südafrikanischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 Tinus du Plessis (* 1984), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Wilhelm du Plessis (1820–1886), preußischer Generalmajor
 Zayn du Plessis (* 1979), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Willie du Plessis (* 1955), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

du Plessis steht für folgende Orte:
 Kanton Argentré-du-Plessis, einen französischen Kanton
 Collège du Plessis, ein französisches Unterrichtsinstitut

Als Namenszusatz:
 Fougerolles-du-Plessis, Gemeinde im Département Mayenne
 Les Menhirs du Plessis Menhire im Vendée

Siehe auch: 
 Duplessis
 Le Plessis
 Plessis